Cuicas peut désigner :

Toponymes

Cuicas : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo ;
 Cuicas : capitale de la paroisse civile de Cuicas de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme